Hernâni Ferreira da Silva (1931-2001), futebolista de Portugal (Portugal e FC Porto)
 Hernani (Espanha)
 Henani
 Henâni Neves (capitão da selecção portuguesa de futebol de praia 2001)
 Hernâni Donato escritor

Ou ainda:
Ernani

Desambiguação
Desambiguações de topônimos